Poolse Grondwet van 3 mei 1791, grondwet die de correctie beoogde van de tekortkomingen van het politieke bestel van het Pools-Litouwse Gemenebest.
Poolse Grondwet (1997), grondwet van 2 april 1997 die voorziet in een parlementair stelsel; vigerende grondwet